Монтировка
 Монтировка телескопа
Экваториальная монтировка
Альт-азимутальная монтировка
Монтировка Добсона
 Монтировка (инструмент)
Монтирование файловой системы
Монтирование